Ihor Tymczenko
 Ołeh Tymczenko
 Wjaczesław Tymczenko